Olivétan est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre Robert Olivétan  (1506-1538), érudit humaniste et traducteur français ;

Divers 
 Les éditions Olivétan, édition protestante française.

Homonymie
Patronyme français